A competição de saltos individual do hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada entre os dias 15 e 21 de agosto de 2008 na Arena Eqüestre de Hong Kong.

Medalhistas

Resultados

Fase de classificação

1ª rodada

2ª rodada

3ª rodada

Fase final

Rodada A

Rodada B

Desempate do bronze 

Rodrigo Pessoa foi desclassificado pela Federação Eqüestre Internacional (FEI) em 3 de outubro de 2008 por caso de doping no cavalo Rufus.

Desempate do ouro 

 DNS: Não iniciou a etapa
 WD: Abandonou
 EL: Eliminado

Eventos do hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008